Cardigan Bay beschreibt:

 Cardigan Bay, eine Bucht in Wales
 ein Containerschiff der Liverpool-Bay-Klasse (1972)